Die Abkürzung RSR steht für:
 Radio Suisse Romande, den französischsprachigen öffentlichen Radiosender der Schweiz 
 Rechtschreibreform
 Realschulrektor, siehe Realschule
 Regierungsschulrat
 RennSport Rennwagen, Porsche-Rennwagen ohne Straßenzulassung, siehe Porsche #Porsche-Nomenklatur
 Republica Socialistă România, siehe Sozialistische Republik Rumänien
 in der Freimaurerei für Rektifizierter Schottischer Ritus (seit 1782 der Name der früheren Strikten Observanz)
 En Route Surveillance Radar, siehe Radargerät #„En Route“ Radargeräte
 Royal State Railways,  von 1917 bis 1951 die Bezeichnung der thailändischen Staatsbahn State Railway of Thailand 
 Kfz-Kennzeichen für Powiat Strzyżowski in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Kürzel auf spätrömischen Münzprägungen in Britannien, siehe Liste lateinischer Abkürzungen #RSR

Abkürzung